SIMAP, akronymet henviser til flere artikler:

 Secure Information Management and Processing – dansk sikkerhedsprojekt.

 Similarity Matrix of Proteins – database for protein-sammenligninger til videnskabelige formål.